Humfred van Apulië (+1057), graaf van Apulië (1051-1057)
 Humfred I van Toron (+1128), heer van Toron
 Humfred II van Toron (~1117-1179), heer van Toron, Patrias en Hebron
 Humfred III van Toron (1141-1173), heer van Transjordanië en titulair heer van Toron
 Humfred IV van Toron (~1166-~1192), heer van Toron, Kerak en Transjordanië
 Humfred van Woodstock (1382-1399), Engels edelman
 Humfred van Gloucester (1390-1447), graaf van Gloucester (1414-1447) en regent van Engeland (1422-1437)